EuroPress ist eine seit 2005 bestehende deutsch-türkische Medienagentur. Sie berichtet deutschland- und türkeibezogen über die Immigration, die Integration, die deutsch-türkischen Beziehungen und den EU-Erweiterungsprozess.

„Es bleibt der deutschen Öffentlichkeit, den Behörden und den Entscheidungsträgern meist verborgen, was sich im Kreise der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Immigranten tut“ beschreibt der Gründer der Agentur Ali Yumuşak Notwendigkeit eines solchen Organs.

Ein täglicher E-Mail-Pressedienst mit „Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Türkei und über Türken in Deutschland“ ist gegen eine monatliche Schutzgebühr von zwanzig Euro zu beziehen. Ausgewertet werden für diese Presseschau die wichtigsten türkischen Zeitungen.

Zu den zahlreichen Kunden, die sich über EuroPress informieren, gehören auch die deutsche Bundesregierung und das Auswärtige Amt, aber auch internationale Printmedien wie die London-Times.

Weblink 
 

Nachrichtenagentur
Deutsch-türkische Beziehungen
Medienunternehmen (Berlin)
Gegründet 2005